Дивізіон 2: 1929–30 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяв участь 21 клуб, розділені на дві групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІФК Ескільстуна і «Редбергслідс» ІК (Гетеборг), які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група 1929–30
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Ескільстуна
|20||12||6||2||68||40||+28||30
|-
|2||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|20||13||3||4||52||31||+21||29
|-
|3||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|20||13||3||4||67||46||+21||29
|-
|4||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|20||11||2||7||53||38||+15||24
|-
|5||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|20||10||3||7||44||34||+10||23
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|20||9||2||9||43||40||+3||20
|-
|7||style="text-align: left;"| «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм)
|20||7||4||9||48||49||-1||18
|-
|8||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|20||6||5||9||43||45||-2||17
|-
|9||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|20||5||6||9||30||38||-8||16
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Чепінг ІС
|20||3||2||15||31||65||-34||8
|- style="background: #deb0b0"
|11||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|20||2||2||16||27||69||-42||6
|}

Південна група 1929–30

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|«Редбергслідс» ІК (Гетеборг)
|18||15||1||2||56||19||+47||31
|-
|2||style="text-align: left;"|Мальме ФФ
|18||9||2||7||47||34||+13||20
|-
|3||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|18||9||2||7||38||30||+8||20
|-
|4||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||7||5||6||36||31||+5||19
|-
|5||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||8||3||7||33||42||-9||19
|-
|6||style="text-align: left;"|ІФК Крістіанстад
|18||7||4||7||48||44||+4||18
|-
|7||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||6||4||8||31||44||-13||16
|-
|8||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||4||7||7||26||25||+1||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"| «Крокслеттс» ФФ (Гетеборг)
|18||5||4||9||27||48||-21||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|18||3||2||13||27||52||-25||8
|}

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1929 у Швеції
1930 у Швеції